A categoria peso mosca-ligeiro (até 48 kg) do boxe nos Jogos Mundiais Militares de 2011 realizou-se nos dias 19, 21, 22 e 23 de julho de 2011 no CIAMPA.

Medalhistas

Resultados 

¹ - Luta interrompida por decisão do árbitro

² - Desistência

3 - Decisão dos juízes

Eventos do boxe nos Jogos Mundiais Militares de 2011